Оба́нж (, , , ) — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Люксембург, округ Арлон. Принадлежит Французскому языковому сообществу Бельгии. На площади 45,60 км² проживают 15 016 человек (плотность населения — 329 чел./км²), из которых 48,79 % — мужчины и 51,21 % — женщины. Средний годовой доход на душу населения в 2003 году составлял 12 365 евро.

Почтовый код: 6790-6792. Телефонный код: 063.

Ссылки 
 www.aubange.be 

Коммуны провинции Люксембург